Apex – ośrodek narciarski
 Apex (producent muzyczny) – producent muzyczny
 Apex (album Excisiona) – album studyjny
 Apex (Karolina Północna) – miasto w Karolinie Północnej
 Apex (zespół muzyczny) – zespół muzyczny
 Apex Motors – brytyjsko-hongkoński producent elektrycznych supersamochodów

Zobacz też 
 Apel (ujednoznacznienie)